Orema bezeichnet in Osttimor:

 Orema (Suro-Craic), ein Ort im Suco Suro-Craic
 einen Ort und Aldeia im Suco Holarua, siehe Holarua